Адер (, ) — фамилия. Известные носители:

 Адер, Бас Ян (1942—1975) — голландский художник и фотограф.
 Адер, Вальтер (1912—?) — чехословацкий и чилийский шахматист.
 Адер, Карл Яанович (1903—1993) — эстонский советский театральный режиссёр и актёр. Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР.
 Адер, Клеман (1841—1925) — французский инженер.
 Адер, Маргус (род. 1977) — эстонский спортсмен и журналист.
 Адер, Янош (род. 1959) — президент Венгрии с 2012 года.

См. также 
 Адэр
 Адер, также Адэр, Адар, Адаре — мыс в Антарктиде, близ которого в 1895 году произошла первая в истории высадка человека на этом континенте.